Buchwaldgraben ist ein Gewässername:

 Buchwaldgraben (Biddersbach), linker Zufluss des Biddersbachs bei Lobbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchwaldgraben (Ellbach), linker Zufluss des Ellbachs (zum Kocher) oberhalb des Eichelshofs, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Buchwaldgraben (Gehlbach), linker Zufluss des Gehlbachs (zur Ill) in Urexweiler, Gemeinde Marpingen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Buchwaldgraben oder Scheerbach (Umlach) oder Schorrenbach, rechter Zufluss der Umlach in Fischbach, Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Buchwaldgraben (Sülzbach) – zwei Oberläufe des Bleichbachs (linker Oberlauf des Sülzbachs, zum Mittelrhein) bis vor dem Alten Forsthaus von Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen; flussabwärts:
 Großer Buchwaldgraben, linker Hauptstrang-Oberlauf
 Kleiner Buchwaldgraben, rechter Nebenstrang-Oberlauf